Statistika Maltese Premier League v sezoně 1965/66.

Přehled 

Hrálo šest týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1965
Fotbal v Evropě v roce 1966